

Geografia

Austria 
 Scharten – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Eferding

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Szczerby